

Cinéma 
 , titre américain du film français La Saignée de Claude Mulot (1971) ;
 , titre américain du film hong-kongais Mister Boo fait de la télévision (Mai shen qi) de Michael Hui (1978) ;
 , titre américain du film polonais Le Contrat (Kontrakt) de Krzysztof Zanussi (1980) ;
 , titre original du film Tueuse d'élite de K.C. Bascombe (1999) ;
 , film de Steven R. Monroe (2002) ;
 , titre original du film Le Contrat, film américain réalisé par Bruce Beresford (2006) ;
 , film chinois de 2008 connu aussi sous le titre  ;
, film Hindi de Ram Gopal Varma 2008.
, film britannique sorti en 2016

Télévision 
 , téléfilm britannique de Ian Toynton (1988).

Voir aussi 

 Contrat (droit) : acte juridique.